

Pessoas
Talmo Oliveira

Localidades

Talmo (Nova Gales do Sul)

Talmo (Geórgia)

Desambiguação